Штати́в ( — стоя́щий)

 Штатив (тренога) — приспособление для жёсткой установки фото- и видеотехники, геодезического оборудования и т. д.
 Штативная гайка — переходник с одного стандарта резьбы для крепления оборудования на штативе на другой (с 1/4" на 3/8" или с 3/8" на 1/4").
 Штативная головка — поворотный механизм, позволяющий изменять ориентацию камеры без перемещения штатива в целом.
 Лабораторный штатив — вертикальная стойка для установки лабораторной посуды и инструментов.
 Инструментальный штатив — стойка для жёсткого, точного крепления и подачи инструментов (дрелей, угловых шлифовальных машин) в направлении обрабатываемой детали.

Данный термин применяется также 
 Штатив (струбцина) — приспособление для жесткого крепления фото- и видеотехники, геодезического оборудования и т. д. к различным предметам.
 Штатив (монопод) — одноопорное приспособление для оперативного устранения сотрясений фото- и видеотехники при съёмке.
 Монтировка нестационарного астрономического оборудования, а также устройства установки и крепления наблюдательной оптики также называются штативом, в особенности если они отделимы от оборудования, или оборудование имеет функции фото- и видеосъёмки.
 Стэдикам и гироплатформа могут также называться штативом (навесным штативом, подвижным штативом) по их назначению. Системы стабилизации изображения, не обеспечивающие фиксации в пространстве корпуса съёмочного оборудования, штативами не являются.
 Стойки для освещения, журавли и штанги, подвесные системы для крепления студийного освещения.

Примечания